Клодиус () — видоизменённая форма имени Клавдий (Claudius).

Фамилия 
 Клодиус, Кристиан Август (1737—1784) — немецкий поэт и философ, ректор Лейпцигского университета
 Клодиус, Христиан Август Генрих (1772—1836) — немецкий поэт и философ, сын Кристиана Августа Клодиуса

См. также 
 Клодиус Бомбарнак — роман Жюля Верна